Cassagnoles puede referirse a: 

 Cassagnoles, comuna francesa situada en Gard.
 Cassagnoles, comuna francesa situada en Hérault.